Banc de Desenvolupament del Carib, institució financera pel desenvolupament de l'àrea del Carib
 BDC Marcpol (del nom del patrocinador Banaszek Duda Company), equip ciclista de Polònia
 Biblioteca Digital de Catalunya, dipòsit digital cooperatiu del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
 Butlletí de Dialectologia Catalana, revista catalana de dialectologia, etimologia i toponímia
 BdC també és l'acrònim de la Biblioteca de Catalunya